Fortunati ist der Familienname folgender Personen:

 Gian Francesco Fortunati (1746–1821), italienischer Komponist
 José Fortunati (* 1955), brasilianischer Politiker